Films
 Stranger than Fiction (1921), een film uit 1921
 Stranger than Fiction (1930), een film uit 1930
 Stranger than Fiction (1934), een film uit 1934
 Stranger than Fiction (1994), een film uit 1994
 Stranger than Fiction (2000), een film uit 2000
 Stranger than Fiction (2006), een film uit 2006

Muziek
 Stranger than Fiction (soundtrack), een cd met de muziek van de gelijknamige film uit 2006
 Stranger than Fiction (Bad Religion), een muziekalbum van Bad Religion uit 1994
 Stranger than Fiction (single), een single van dat album
 Stranger than Fiction (verzamelalbum)
 Stranger than Fiction (Ultra Nate), een muziekalbum van Ultra Nate uit 2001
 Stranger than Fiction, een bandje waar Elliott Smith in zijn tienerjaren in speelde